Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 2018 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Claire Liu, die in diesem Jahr nicht mehr spielberechtigt war.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2018